

Cinema 
Bandito senza colpa (High Lonesome) – film del 1950 diretto da Alan Le May

Letteratura 
 Il grande solitario (High Lonesome) – romanzo di Louis L'Amour

Musica 
High Lonesome – album di Charlie Daniels del 1976
High Lonesome – album di Randy Travis del 1991